Bartens ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Hermann Bartens (* 1945), deutscher Finnougrist 
 Werner Bartens (* 1966), deutscher Arzt, Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Bardens
 Barten